{| align=right
|

Походите на русите срещу Цариград са серия военни походи на Киевска Рус срещу столицата на Византия по Черно море в опит да бъде превзет, завладян и разграбен Константинопол.

Провеждат се в продължение на два века – от 30-те години на 9 до 40-те години на 11 век, т.е. завършват непосредствено преди т.нар. Велика схизма и началото на Византийско-селджукските конфликти.

Осъществени са общо 8 похода, като цяло неуспешни:
 Поход на русите срещу Византия (830-те);
 Поход на русите срещу Византия (860-те);
 Поход на русите срещу Византия (907);
 Поход на русите срещу Византия (941-944);
 Поход на русите срещу Византия (970-971);
 Поход на русите срещу Византия (988);
 Поход на русите срещу Византия (1024);
 Поход на русите срещу Византия (1043);

Константинопол
Константинопол
Киевска Рус